Carlos Beltrán puede referirse a:

 Carlos Javier Beltrán (1946-2012), cantante argentino.
 Carlos Beltrán Castillón (1969-), presentador de televisión y divulgador deportivo español.
 Carlos Beltrán Leyva (1969-), narcotraficante mexicano.
 Carlos Iván Beltrán (1977-), jugador puertorriqueño de béisbol.
 Carlos Beltrán Álvarez (1980-), matemático español.
 Carlos Javier Beltrán (1990-), futbolista argentino.